Віллотра́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 60 км на північний захід від Парижа, 65 км на південь від Ам'єна, 11 км на південний захід від Бове.

Історія 

1 січня 2019 року Віллотран, Бомон-ле-Нонен i Ла-Невіль-Гарньє було об'єднано в новий муніципалітет Ле-О-Талікан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 301,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллотран на сайті французького Національного інституту географії
 Віллотран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллотран на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллотран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза